СГПИ — аббревиатура, может означать:

 Саратовский государственный педагогический институт (ныне Саратовский государственный университет)
 Свердловский государственный педагогический институт (ныне Уральский государственный педагогический университет)
 Славянский филиал армавирского государственного педагогического института (ныне Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт)
 Смоленский государственный педагогический институт (ныне Смоленский государственный педагогический университет)
 Соликамский государственный педагогический институт
 Ставропольский государственный педагогический институт
 Стерлитамакский государственный педагогический институт (ныне Стерлитамакская государственная педагогическая академия)
 Сургутский государственный педагогический институт